

События 
 Консулы Публий Корнелий Сципион Азина (патриций) и Марк Минуций Руф (плебей). Диктатор (№ 78) Квинт Фабий Максим Веррукоз.
 221 (220) — Гасдрубал погиб в Испании от руки убийцы. Его преемником становится Ганнибал.
 Антиох двинулся навстречу Молону. Зима — Войско Антиоха в Антиохии.
 221 (222) — Антигон вторгся в Лаконику. Разгром армии Клеомена в кровопролитной битве при Селласии войсками Македонии и Ахейского союза. Большая часть спартанцев и царь Эвклид погибли. Бегство Клеомена в Гитий. Антигон Досон восстанавливает в Спарте старые порядки, правление пяти эфоров. Клеомен сел на корабль и направился в Кирену и Египет. Птолемей III хорошо принял Клеомена.
 Вторжение иллирийцев в Македонию. Антигон вернулся, одержал победу над иллирийцами, но через несколько дней умер.
 221—179 — Царь Македонии Филипп V (238—179), сын Деметрия II.
 Этолийцы начали тревожить Пелопоннес. При Кафиях они разбили Арата, и тот попросил помощи у Филиппа.
 221—205 — Царь Египта Птолемей IV Филопатор, сын Птолемея III.
 Ин Чжэн присоединяет царство Ци. Ин Чжэн провозглашает себя императором (хуанди).
 221—207 — Династия Цинь в Китае.
 221—210 — Император Китая Цинь Ши хуанди (258—210).
 221—204 (215—204) — Строительство «Великой стены».
 Унификация мер и весов в Циньской империи. Введение единой письменности.
 Цинь Шихуанди завершает объединение Китая
 Вторая половина 220-х годов — Набеги этолийцев на побережье Мессении и Эпира.

Скончались 
 Луций Цецилий Метелл (великий понтифик).

См. также